Антонио Гарсија има више значења:

 Антонио Гарсија, Ла Аламеда (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Антонио Гарсија (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику